Силуя́нов — русская фамилия. Образована от старообрядческого имени Силуян.

Известные носители 
 
 Силуянов, Николай Михайлович (1906—1965) — советский государственный деятель, организатор производства цветных металлов.

 Силуянова, Ирина Васильевна (род. 1952) — советский и российский философ.

См. также 
 Силуанов
 Селуянов

Примечания